Jefferson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

in Arkansas:
 Jefferson Township (Boone County, Arkansas)
 Jefferson Township (Calhoun County, Arkansas)
 Jefferson Township (Desha County, Arkansas)
 Jefferson Township (Independence County, Arkansas)
 Jefferson Township (Izard County, Arkansas)
 Jefferson Township (Jackson County, Arkansas)
 Jefferson Township (Jefferson County, Arkansas)
 Jefferson Township (Little River County, Arkansas)
 Jefferson Township (Marion County, Arkansas)
 Jefferson Township (Newton County, Arkansas)
 Jefferson Township (Ouachita County, Arkansas)
 Jefferson Township (Saline County, Arkansas)
 Jefferson Township (Sevier County, Arkansas)
 Jefferson Township (White County, Arkansas)

in Illinois:
 Jefferson Township (Illinois)

in Indiana:
 Jefferson Township (Adams County, Indiana)
 Jefferson Township (Allen County, Indiana)
 Jefferson Township (Boone County, Indiana)
 Jefferson Township (Carroll County, Indiana)
 Jefferson Township (Cass County, Indiana)
 Jefferson Township (Dubois County, Indiana)
 Jefferson Township (Elkhart County, Indiana)
 Jefferson Township (Grant County, Indiana)
 Jefferson Township (Greene County, Indiana)
 Jefferson Township (Henry County, Indiana)
 Jefferson Township (Huntington County, Indiana)
 Jefferson Township (Jay County, Indiana)
 Jefferson Township (Kosciusko County, Indiana)
 Jefferson Township (Miami County, Indiana)
 Jefferson Township (Morgan County, Indiana)
 Jefferson Township (Newton County, Indiana)
 Jefferson Township (Noble County, Indiana)
 Jefferson Township (Owen County, Indiana)
 Jefferson Township (Pike County, Indiana)
 Jefferson Township (Pulaski County, Indiana)
 Jefferson Township (Putnam County, Indiana)
 Jefferson Township (Sullivan County, Indiana)
 Jefferson Township (Switzerland County, Indiana)
 Jefferson Township (Tipton County, Indiana)
 Jefferson Township (Washington County, Indiana)
 Jefferson Township (Wayne County, Indiana)
 Jefferson Township (Wells County, Indiana)
 Jefferson Township (Whitley County, Indiana)

in Iowa:
 Jefferson Township (Adair County, Iowa)
 Jefferson Township (Allamakee County, Iowa)
 Jefferson Township (Bremer County, Iowa)
 Jefferson Township (Buchanan County, Iowa)
 Jefferson Township (Butler County, Iowa)
 Jefferson Township (Clayton County, Iowa)
 Jefferson Township (Dubuque County, Iowa)
 Jefferson Township (Fayette County, Iowa)
 Jefferson Township (Harrison County, Iowa)
 Jefferson Township (Henry County, Iowa)
 Jefferson Township (Johnson County, Iowa)
 Jefferson Township (Lee County, Iowa)
 Jefferson Township (Louisa County, Iowa)
 Jefferson Township (Madison County, Iowa)
 Jefferson Township (Mahaska County, Iowa)
 Jefferson Township (Marshall County, Iowa)
 Jefferson Township (Polk County, Iowa)
 Jefferson Township (Poweshiek County, Iowa)
 Jefferson Township (Ringgold County, Iowa)
 Jefferson Township (Shelby County, Iowa)
 Jefferson Township (Taylor County, Iowa)
 Jefferson Township (Warren County, Iowa)
 Jefferson Township (Wayne County, Iowa)

in Kansas:
 Jefferson Township (Kansas)

in Michigan:
 Jefferson Township (Cass County, Michigan)
 Jefferson Township (Hillsdale County, Michigan)

in Minnesota:
 Jefferson Township (Minnesota)

in Missouri:
 Jefferson Township (Andrew County, Missouri)
 Jefferson Township (Cedar County, Missouri)
 Jefferson Township (Clark County, Missouri)
 Jefferson Township (Cole County, Missouri)
 Jefferson Township (Daviess County, Missouri)
 Jefferson Township (Grundy County, Missouri)
 Jefferson Township (Harrison County, Missouri)
 Jefferson Township (Johnson County, Missouri)
 Jefferson Township (Linn County, Missouri)
 Jefferson Township (Maries County, Missouri)
 Jefferson Township (Monroe County, Missouri)
 Jefferson Township (Nodaway County, Missouri)
 Jefferson Township (Osage County, Missouri)
 Jefferson Township (Polk County, Missouri)
 Jefferson Township (Scotland County, Missouri)
 Jefferson Township (Shelby County, Missouri)
 Jefferson Township (St. Louis County, Missouri)
 Jefferson Township (Wayne County, Missouri)

in Nebraska:
 Jefferson Township (Nebraska)

in New Jersey:
 Jefferson Township (New Jersey)

in North Dakota:
 Jefferson Township (North Dakota)

in Ohio:
 Jefferson Township (Adams County, Ohio)
 Jefferson Township (Ashtabula County, Ohio)
 Jefferson Township (Brown County, Ohio)
 Jefferson Township (Clinton County, Ohio)
 Jefferson Township (Coshocton County, Ohio)
 Jefferson Township (Crawford County, Ohio)
 Jefferson Township (Fayette County, Ohio)
 Jefferson Township (Franklin County, Ohio)
 Jefferson Township (Greene County, Ohio)
 Jefferson Township (Guernsey County, Ohio)
 Jefferson Township (Jackson County, Ohio)
 Jefferson Township (Knox County, Ohio)
 Jefferson Township (Logan County, Ohio)
 Jefferson Township (Madison County, Ohio)
 Jefferson Township (Mercer County, Ohio)
 Jefferson Township (Montgomery County, Ohio)
 Jefferson Township (Muskingum County, Ohio)
 Jefferson Township (Noble County, Ohio)
 Jefferson Township (Preble County, Ohio)
 Jefferson Township (Richland County, Ohio)
 Jefferson Township (Ross County, Ohio)
 Jefferson Township (Scioto County, Ohio)
 Jefferson Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Jefferson Township (Williams County, Ohio)

in Oklahoma:
 Jefferson Township (Caddo County, Oklahoma)
 Jefferson Township (Coal County, Oklahoma)
 Jefferson Township (Cotton County, Oklahoma)
 Jefferson Township (Ellis County, Oklahoma)
 Jefferson Township (Washington County, Oklahoma)
 Jefferson Township (Woods County, Oklahoma)
 Jefferson Township (Woodward County, Oklahoma)

in Pennsylvania:
 Jefferson Township (Berks County, Pennsylvania)
 Jefferson Township (Butler County, Pennsylvania)
 Jefferson Township (Dauphin County, Pennsylvania)
 Jefferson Township (Fayette County, Pennsylvania)
 Jefferson Township (Greene County, Pennsylvania)
 Jefferson Township (Lackawanna County, Pennsylvania)
 Jefferson Township (Mercer County, Pennsylvania)
 Jefferson Township (Somerset County, Pennsylvania)
 Jefferson Township (Washington County, Pennsylvania)

in South Dakota:
 Jefferson Township (Moody County, South Dakota)
 Jefferson Township (Union County, South Dakota)